Beyond the Sea (film), een film uit 2004 geregisseerd door Kevin Spacey
La mer (Charles Trenet), een nummer van de Franse zanger en entertainer Charles Trenet